Lluís Felip d'Orleans (IV duc d'Orleans) (i I de Valois) (1725 - 1785).
 Lluís Felip d'Orleans (V duc d'Orleans) (i II de Valois (1747 - 1793).
 Lluís Felip I de França (1773 - 1850).